Cet article relate le parcours de l'Équipe de France de football lors de la Coupe du monde de football de 1966 organisée en Angleterre du 11 juillet au .

Effectif 
Le tableau ci-dessous dénombre les membres de l'équipe de France disputant la Coupe du monde 1966 :

Qualification

Phase finale 

Séjour et hébergement

L'équipe de France effectue un stage de préparation de trois semaines en Écosse dans le village de Peebles.

Premier tour

Groupe 1 

Contre l'Angleterre Herbin se blesse dès la 8minute. Simon, lui aussi blessé à la 75minute par Stiles, reste sur le terrain mais la France termine virtuellement à 9 !

Classement

Statistiques

Joueurs de la campagne 1964-1966

Matchs de la campagne 1964-1966 
 Le  Georges Verriest démissionne, Henri Guérin le remplace.
 Henri Guérin démissionne le . Jean Snella et José Arribas prennent en charge l'entrainement et la sélection de l'équipe nationale.

Sources 
Thierry Hubac, 1904-2004. Un siècle en Bleu, Mango Sport, 2004.

1966
France
Football à Londres
Football en France en 1966